Jala peut désigner :

en Patronymie 
Dominic Jala (1951-2019), prêtre salésien indien, archevêque de Shillong
Jala ou Jala Brat, pseudonyme de Jasmin Fazlić, un rappeur bosnien.
Jala, pseudonyme de Jeannine Lafontaine (née en 1953), une femme de lettres, éditrice et marionnettiste française.
Mickaël Jala (né en 1980), gymnaste trampoliniste français

en Toponymie 
La Jala, une rivière de Bosnie-Herzégovine.

Autres 
 le roti jala est un plat malais

Homonymie de patronyme